Maria Augusta Guilhermina de Hesse-Darmestádio (Darmestádio, 14 de abril de 1765 — Rohrbach, 30 de março de 1796) foi a mãe do rei Luís I da Baviera. 

Augusta Guilhermina era a quarta filha do príncipe Jorge Guilherme de Hesse-Darmestádio, o segundo filho do conde Luís VIII, e de sua esposa, a condessa Luísa de Leiningen-Heidesheim

Biografia 
Em 30 de setembro de 1785, em Darmestádio, Augusta Guilhermina desposou Maximiliano, conde palatino de Zweibrücken, futuro rei Maximiliano I José da Baviera. Eles tiveram cinco filhos juntos.

Maximiliano foi um oficial no exército francês em Estrasburgo, mas o casal freqüentemente visitava Paris, onde Augusta Guilhermina conheceu a rainha Maria Antonieta, com quem mantinha correspondência.

Em 1789 com a Revolução Francesa ela e seu marido fugiram para a casa de seus pais em Darmestádio e nos próximos cinco anos eles viveram principalmente na cidade vizinha de Mannheim. Em dezembro de 1794 o exercito francês atacou Mannheim e Augusta acabou fugindo da cidade quando sua casa foi bombardeada pela artilharia francesa.

Morte 
Em março de 1796, Augusta que sempre teve os pulmões delicados, acabou contraindo tuberculose e faleceu em Rohrbach aos trinta anos, um ano após ser nomeada duquesa de Zweibrücken. Ela foi enterrada na Schlosskirche em Darmestádio.

Descendência 

 Luís I da Baviera (1786-1868), desposou a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen.
 Augusta da Baviera (1788-1851), desposou Eugênio de Beauharnais.
 Amália da Baviera (1790-1794)
 Carolina Augusta da Baviera (1792-1873), desposou, primeiro, Guilherme I de Württemberg, e depois Francisco I da Áustria.
 Carlos Teodoro da Baviera (1795-1875)

Ancestrais

Bibliografia 

 Winkler, Wilhelm. "Die Mutter König Ludwig I. von Bayern nach ungedruckten Briefen", Die Wächter (1924).

Casa de Hesse-Darmestádio
Casa de Wittelsbach
Rainhas católicas
Naturais de Darmestádio
Luteranos da Alemanha
Duquesas da Alemanha
Alemães do século XVIII
Mortes por tuberculose na Alemanha
Mortes por tuberculose no século XVIII